Bitwa w Mogadiszu (1993)
 Bitwa w Mogadiszu (2006)
 Bitwa w Mogadiszu (marzec-kwiecień 2007)
 Bitwa w Mogadiszu (listopad 2007)
 Bitwa w Mogadiszu (2008)
 Bitwa w Mogadiszu (luty 2009)
 Bitwa w Mogadiszu (maj–wrzesień 2009)
 Bitwa w Mogadiszu (2010–2011)